Planet Earth steht für
 Hackers on Planet Earth, Hacker-Konferenz
 Planet Earth (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2007
 Planet Earth (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2007
 Planet Erde, BBC-Naturfilmreihe